Титул повинні були захищати Маргатита Гаспарян та Катерина Макарова, але Гаспарян вирішила не грати, а Макарова завершила  кар'єру в січні 2020 року.

Турнір виграли Аояма Сюко та Ена Сібахара. У фіналі вони перемогли пару Кейтлін Крістіан / Алекса Гуарачі з рахунком 4–6, 6–0, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна

Посилання

Основна сітка 

St. Petersburg Ladies' Trophy - Doubles
St. Petersburg Ladies' Trophy